Иоганн Шерер ():
 Шерер, Иоганн-Баптист-Андрей (1755—1844) — немецкий естествоиспытатель и врач.
 Шерер, Иоганн Бенедикт (1741—1824) — немецкий писатель и преподаватель.
 Шерер, Иоганн фон (1814—1869) — немецкий химик и врач.
 Шерер, Иоганн Якоб (1825—1878) — швейцарский политик, президент. Примечания